Гере́нний ():
 
 Геренний Модестин () — римский юрист и государственный деятель III века.
 Геренний Этруск (; ок. 227 251) — римский император в 251 году, сын и соправитель Деция Траяна и Гереннии Этрусциллы.
 Геренний Сенецион () — римский ритор 2-й половины I века.
 Публий Геренний Дексипп (, ) — афинский историк 2-й половины III века, труды которого дошли до нашего времени в выдержках других авторов.
 Филон Библский (Геренний Филон, ; ок. 50 — после 138 гг. н. э.) — финикийский историк, родом из Библа.
 Сей Саллюстий (Луций Сей Геренний Саллюстий, ; ум. в 227 году) — римский узурпатор в 227 году.